Арыктах () — топоним в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации.

 Арыктах — гора южнее гряды Кисилях, координаты 67°32' 135°04', 
 Арыктах — озеро в левобережье р. Индигирка, координаты 68°12' 145°12', 
 Арыктах — озеро на правом берегу р. Сартанг, координаты 67°12' 132°57', 
 Арыктах — озеро в левобережье р. Ольдё, координаты 68°41' 136°13', 
 Арыктах — озеро южнее оз. Багылла, координаты 68°09' 156°08', 
 Арыктах — озеро на южном берегу оз. Нидили, координаты 63°34' 125°14'
 Арыктах — озеро между р. Арыктах и р. Тимирдях-Салата, координаты 67°34' 135°11', 
 Арыктах — река, левый приток р. Адыча, координаты 67°33' 135°29', 
 Арыктах — река, правый приток р. Тэнки, координаты 68°32' 133°38'
 Арыктах (Арга-Сала) — река, правый приток р.Сюрюктях,   координаты 67°01' 142°32', 
 Арыктах — село, административный центр Арыктахского наслега Кобяйского улуса.